Виенчани са жителите на град Виена, столицата на Австрия. Това е списък с най-известните от тях.

Родени във Виена 
 Алберт Апони (1846 – 1933), унгарски политик
 Ото Бауер (1881 – 1938), политик
 Густав Бергман (1906 – 1987), философ
 Леополд Берхтолд (1863 – 1942), политик
 Ото Вайнингер (1880 – 1903), философ
 Фридрих фон Визер (1851 – 1926), икономист
 Лудвиг Витгенщайн (1889 – 1951), философ
 Андре Горц (1923 – 2007), френски журналист и философ
 Фриц Заксъл (1890 – 1948), историк на изкуството
 Константин Иречек (1854 – 1918), чешки историк
 Франц Йозеф (1830 – 1916), император на Австро-Унгария
 Елисавета Карамихайлова (1897 – 1968), българска физичка
 Феликс Кауфман (1895 – 1949), философ
 Ференц Йожеф Кохари (1767 – 1826), благородник
 Конрад Лоренц (1903 – 1989), зоолог
 Ото Нойрат (1882 – 1945), философ
 Карл Полани (1886 – 1964), философ
 Карл Попър (1902 – 1994), философ
 Фердинанд I (1861 – 1948), княз и цар на България (1887 – 1918)
 Ото Фриш (1904 – 1979), физик
 Ернст Фукс (р.1930), художник
 Фридрих Хайек (1899 – 1992), икономист
 Йоханес Хан (р. 1957), политик
 Отмар Шпан (1878 – 1950), философ
 Алфред Шютц (1899 – 1959), философ

Починали във Виена 
 Рудолф Айтелбергер (1817 – 1885), историк на изкуството
 Арсений III (1633 – 1706), печки патриарх
 Лудвиг ван Бетховен (1770 – 1827), композитор
 Йоханес Брамс (1833 – 1897), немски композитор
 Ернст Вилхелм фон Брюке (1819 – 1892), германски физиолог
 Весела Василева (1919 – 1944), българска поетеса
 Люба Велич (1913 – 1996), певица
 Павел Враницки (1756 – 1808), моравски композитор
 Константин Иречек (1854 – 1918), чешки историк
 Феликс Каниц (1829 – 1904), унгарски археолог и етнограф
 Франц Кафка (1883 – 1924), писател
 Густав Климт (1862 – 1918), художник
 Иван Красновски (1882 – 1941), български юрист и политик
 Конрад Лоренц (1903 – 1989), зоолог
 Йохан Йозеф Лошмит (1821 – 1895), химик и физик
 Тодор Мазаров (1905 – 1975), български оперен певец-тенор
 Франц Миклошич (1813 – 1891), словенски езиковед
 Волфганг Амадеус Моцарт (1756 – 1791), композитор
 Георг Вилхелм Пабст (1885 – 1967), режисьор
 Александър Радев (1864 – 1911), български политик
 Антон Страшимиров (1872 – 1937), български писател
 Герхард Тинтнер (1907 – 1983), икономист
 Димитър Узунов (1922 – 1985), български певец
 Теодор Херцел (1860 – 1904), общественик
 Йозеф Хофман (1870 – 1956), архитект
 Антон Цанков (1818 – 1891), български търговец
 Егон Шиле (1890 – 1918), художник
 Ватрослав Ягич (1838 – 1923), хърватски езиковед
 Ула Якобшон (1923 – 1982), шведска актриса

Други личности, свързани с Виена 
 Първан Драганов (1890 – 1945), български офицер и политик, посланик през 1936 – 1938
 Григор Начович (1845 – 1920), български политик, живее в града през 1868 – 1877, посланик през 1889 – 1891
 Димитър Павлович (1834 – 1911), български лекар, завършва медицина през 1864
 Михаил Сарафов (1854 – 1924), български политик, посланик през 1904 – 1909
 Христо М. Данов (историк) (1908 – 1997), български историк, учил (1927 – 1932), аташе-преводач в града (1944 – 1945), преподавател в университета (1980 – 1982), директор на дома Витгещайн (1979 – 1980)
 Васил Гюзелев, български историк, директор на дома Витгенщайн (1984 – 2000)